

Arbeitsminister Rheinland-Pfalz 

Arbeit
Rheinland-Pfalz